Graziella  – bicicletta pieghevole disegnata da Rinaldo Donzelli
Graziella  – forma alterata del nome proprio di persona italiano femminile Grazia
Graziella – romanzo di Alphonse de Lamartine del 1852 (titolo originale: Grazielle)
Graziella  – film del 1955, diretto da Giorgio Bianchi
Graziella  – miniserie televisiva del 1961, diretta da Mario Ferrero